«Зелёная лампа» — подкаст о литературе для детей школьного возраста и их родителей. Миссия подкаста — увлечь детей чтением и приучить их к самостоятельной мысли. Работа над проектом ведется российско-украино-американской командой. Участники проекта при этом указывают на свой интернациональный состав как выражение гражданской позиции единства, а художественная литература заявляется как средство борьбы с человеческой  разобщенностью и враждой. К концу второго сезона «Зелёная лампа» заняла первые строчки в рейтингах популярности русскоязычных подкастов.

Cтруктура выпусков 
Каждый выпуск подкаста — это прочитанный актером или актрисой рассказ. Все подобранные произведения каждого сезона объединяет общая тема. Вступительное и заключительное слово учителя помогает задуматься над услышанным и найти неожиданные связи между разными писателями. Монолог ведущего обращен к юным слушателям и их родителям, обучающий формат подкаста подразумевает совместное прослушивание эпизодов. Во втором сезоне были предприняты меры по продвижению подписки на подкаст через специализированные приложения. На следующий день после выхода основного эпизода создатели публиковали мини-эпизоды, содержащие дополнительную информацию о прозвучавшем накануне авторе или произведении. Эти мини-эпизоды («Десерты») не размещались на сайте подкаста, а были доступны только через подкаст-плееры.

Производственный процесс 
Техническое обеспечение работы подкаста ведется из Бостона, где также записывается голос англоязычного исполнителя. Монолог ведущего записывается в Санкт-Петербурге. Запись голосов актеров ведется в киевской студии, где также делается музыкальное оформление, редактура и сведение эпизодов. На один 25-минутный эпизод у создателей подкаста уходит 20-30 часов работы.

Создатели

Владимир Шацев 
Ведущий подкаста. Известный в Санкт-Петербурге учитель, кандидат филологических наук, почетный работник общего образования. Закончил в 1975 году Педагогический институт им. Герцена, в 2010 году защитил диссертацию по прозе Чехова в ИРЛИ (РАН). После окончания института служил в армии, о чем написал «Признания кота в сапогах», — повесть, снискавшую благосклонные отзывы Александра Володина и Израиля Меттера. Работал в Ленинградском театре юных зрителей. С 1977 года работает в школе, с 1989 года — в ФТШ им. Ж.И.Алферова. С 2007 года преподает в РХГА, где является доцентом кафедры педагогики, читает лекции по введению в литературоведение и истории русской литературы. Ведет цикл лекций для взрослых «Книги те же — мы другие» в Музее Ахматовой. Участвовал в теле- и радиопередачах, посвященных преподаванию литературы и русского языка.

Алексей Шманёв 
Киевский композитор, звукорежиссер, автор музыкального сопровождения подкаста. Популярный украинский рок-исполнитель. С 2013 по 2019 год был вокалистом группы «Карна». С 2004 года по настоящее время является соавтором песен и вокалистом группы Entree (Н.Три), многие песни которой записываются на двух языках — украинском и английском. Песня «Дым» прозвучала в историческом фильме-боевике «Король Данило».

Даниил Фреинк 
Автор идеи и координатор проекта. В прошлом корреспондент газеты «Коммерсантъ», сейчас проживает в Бостоне.

Актёры озвучивания 
Большинство текстов произведений, звучащих в подкасте, записываются киевскими театральными и киноактерами. Чаще других задействованы актеры: Валерия Гуляева (5 эпизодов), Павел Кружнов (4 эпизода), Игорь Барсегян (4 эпизода). В эпизодах, посвященных переводным произведениям англоязычных авторов, фрагменты оригинальных текстов читает бостонский филолог Дилан Лейн (Dylan Lane).

Художественное оформление 
Обложка подкаста выполнена львовской художницей Forest Diver, а графика эпизодов создается детьми-слушателями подкаста. В титрах они упоминаются под коллективным псевдонимом Адель Мурочкина.

Список эпизодов

Отзывы и пресса 
Несмотря на малый бюджет (первые два сезона финансировались полностью за счет собственных средств его создателей), по итогам второго сезона подкаст вышел на первое место среди русскоязычных подкастов в iTunes. По словам его создателей, выпуски подкаста слушают в более, чем ста странах мира. Эпизоды подкаста транслируются во всех городах России на волнах радиостанции «Маяк». Работе проекта были посвящены сюжеты на радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» и телеканале «Настоящее время» (проект Радио «Свобода»), а также в ряде других региональных и специализированных изданий.

Примечания

Ссылки 
Официальная страница

«Зелёная лампа» в iTunes

«Зелёная лампа» в Google Play

«Зелёная лампа» в Castbox

Подкасты на русском языке